Gül – elemento ornamentale a forma di medaglione, tipico dei tappeti asiatici
 Moschea Gül – moschea situata a Istanbul, in Turchia
 Abdulhamit Gül (1977) – politico turco
 Abdullah Gül (1950) – politico turco

Pagine correlate 
 GUL